Малешево може бити:

 Малешево (Голубац), насеље у општини Голубац, Србија
 Малешево (Рековац), насеље у општини Рековац, Србија
 Малешево (област) или Малеш, област у Северној Македонији, које носи име по Малешевској планини

Види још 
 Малишево, вишезначна одредница
 Милешево, вишезначна одредница
 Милошево, вишезначна одредница